Cette page contient les pages d'homonymie de Dussault et de Dusseault.

Patronyme 

 Anne-Marie Dussault (1953-), avocate de formation, juge de la jeunesse, journaliste et animatrice de télévision québécoise ;
 Arthur Dussault (1851-1929), peintre et maire de Charenton-le-Pont français ;
 Bona Dussault (1882-1953), homme politique québécois ;
 Caroline Dusseault (1983-), chorégraphe québécoise ;
 Danielle Dussault (1958-), romancière et nouvelliste québécoise ;
 Dominique Dussault (19?-), chanteuse française ;
 Jacques Dussault (1950-), entraineur de football américain et canadien québécois ;
 Jean H. Dussault (1941-2003), médecin et endocrinologue québécois ;
 Jean Joseph Dussault (1769-1824), critique français ;
 Joseph-Étienne Dussault (1884-1943), industriel, entrepreneur, rédacteur et homme politique fédéral du Québec ;
 Louisette Dussault (1940-2023), actrice québécoise ;
 Marcel Dussault (1926-2014), coureur cycliste français ;
 Nancy Dussault (1936-), actrice et chanteuse américaine ;
 Normand Dussault (1925-2012), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Pierre-Luc Dusseault (1991-), homme politique québécois ;
 Patrice Dussault (19?-), acteur québécois ;
 Yannick Dusseault (19?-), maître en peinture cache numérique et en conception d'œuvre d'art numérique dans les films.

Homonymie de patronyme